Kobrin steht für:

 Kobryn, eine Stadt in Weißrussland

 den Familiennamen folgender Personen:
 Alexander Jewgenjewitsch Kobrin (* 1980), russischer Pianist
 Juri Leonidowitsch Kobrin (* 1943), russischer Dichter und Übersetzer litauischer Gedichte ins Russische
 Leon Kobrin (1873–1946), jiddischer Schriftsteller, Übersetzer und Journalist